Nałęcz – herb szlachecki
 Nałęcz – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Stolno
 Nałęcz – bocznica szlakowa w pobliżu wsi Nałęczów

Ludzie noszący nazwisko Nałęcz 
 Daria Nałęcz (ur. 1951) – polski historyk
 Gabriel Wojciech Nałęcz (1703-1767) – chorąży dobrzyński
 Józef Maciej Nałęcz (ur. ok. 1750, zm. ???) – chorąży dobrzyński
 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (ur. 1970) – polska socjolog, podsekretarz stanu w MSZ
 Marek Nałęcz – polski naukowiec, dr hab. nauk technicznych
 Maciej Nałęcz (1922-2009) – polski biocybernetyk, poseł na sejm
 Marcin Nałęcz-Niesiołowski – polski dyrygent, dr hab.
 Stanisław Nałęcz-Korzeniowski (1899-1974) - polski oficer wywiadu wojskowego i urzędnik konsularny
 Stanisław Ostrowski-Nałęcz (ur. 1873, zm. XX w.) – polski pisarz
 Tomasz Nałęcz (ur. 1949) – polski historyk i polityk
 Urszula Nałęcz (ur. 1934) – polska zakonnica, misjonarka
 Włodzimierz Nałęcz (1865-1946) – polski malarz
 Włodzimierz Nałęcz-Gembicki (1891-1957) – polski wojskowy

Zobacz też 
 Batalion KB „Nałęcz” 
 Nałęcze
 Nałęczów
 Nałęczowianka

Przypisy